Ива́н Са́вченко:
 Савченко, Иван Андреевич (1914—1945) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 
 Савченко, Иван Григорьевич (1862—1932) — российский и советский патолог, иммунолог и микробиолог.
 Савченко, Иван Иванович (1903—1944) — советский военачальник, полковник.
 Савченко, Иван Максимович (род. 1993) — украинский хоккеист.
 Савченко, Иван Михайлович (1919—1984) — советский кораблестроитель, Герой Социалистического Труда.
 Савченко, Иван Павлович (1925—1973) — полный кавалер ордена Славы.
 Савченко, Иван Тихонович (1908—1999) — председатель КГБ Молдавской ССР.
 Савченко, Иван Фёдорович (1923—2001) — Герой Социалистического Труда.